Абротон — город в Сиртике, отождествляемый с Сабратой.
 Абротон — разновидность полыни (Artemisia Abrotonum).
 Абротон — фракийская блудница, мать Фемистокла.